Кушев — фамилия:

 Кушев, Георгий Леонтьевич (1905—1981) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии.
 Кушев, Николай Егорович (1858—1941) — российский медицинский работник.
 Кушев, Мартин (род. 1973) — болгарский футболист.

 Кушева, Екатерина Николаевна (1899—1990) — советский историк, кавказовед, доктор исторических наук (1964).